

Patronyme 

 Alberto Santos-Dumont (1873-1932), pionnier brésilien de l'aviation.

En l'honneur de l'aviateur Alberto Santos-Dumont 
 Rodovia Santos-Dumont, autoroute brésilienne
 Santos Dumont, autrefois Palmira, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais
 Aéroport Santos Dumont, aéroport situé à Rio de Janeiro
 Supercalculateur de classe pétaflopique installé au Laboratoire national de calcul scientifique (LNCC) de Petrópolis en 2015.

Notes et références